Рудерман — еврейская фамилия. Известные носители:
 Рудерман, Аркадий Абрамович (1950—1992) — белорусский советский кинорежиссёр.
 Рудерман, Мелвин (род. 1927) — американский физик.
 Рудерман, Михаил Исаакович (1905—1984) — советский поэт, поэт-песенник, детский писатель. Автор текста к песне «Тачанка».